Xingye bezeichnet:

 Xingye (兴业县), Kreis im Autonomen Gebiet Guangxi in der Volksrepublik China
 Xingye (Tianquan) (兴业乡), Gemeinde im Kreis Tianquan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Xingye (Kuancheng) (兴业街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Kuancheng in der chinesischen Provinz Jilin
 Xingye (Yabuli) (兴业村), Dorf der Großgemeinde Yabuli in der chinesischen Provinz Heilongjiang